Кореновський Анатолій Олександрович (* 1958) — доктор фізико-математичних наук, професор.
 Кореновський Михайло Михайлович (1984—2023) — український боксер, заслужений тренер України з боксу, головний тренер збірної Дніпропетровської області.

Див. також 
 Коренівський